El Pilar (kathedraal), kathedraal in de Spaanse stad Zaragoza
 El Pilar (Venezuela), plaats in de Venezolaanse staat Sucre
 El Pilar (Mayastad), oude Mayastad op de grens tussen het huidige Belize en Guatemala